Le mot murza (ou mourza  ou morza) désigne les princes des khanats de Kazan, d'Astrakhan, de Khiva ou de Boukhara. Par métonymie on dénomme également ainsi les aristocrates khazars, pétchénègues, coumans, circassiens, tatars passés du tengrisme à l'islam.

 Mindaugas Murza (1973-), un homme politique lituanien ;
 Nabok Murza (XIV siècle), un prince tatar russifié et le premier ancêtre connu de la famille russe Nabokov.

 Sergej Kara-Mourza (1939-), un chimiste, historien, philosophe politique et sociologue soviétique puis russe ;
 Vladimir Kara-Mourza (1981-), un homme politique russe.